Progreso is een veelvoorkomende plaatsnaam in Mexico:
 Progreso (Baja California)
 Progreso (Coahuila)
 Progreso (Chihuahua)
 Progreso (Puebla)
 Progreso (Sinaloa)
 Progreso (Sonora)
 Progreso (Tamaulipas)
 Progreso (Texas)
 Progreso (Veracruz)
 Progreso (gemeente) in Yucatán
 Progreso (Yucatán) in deze gemeente
 Progreso (Zacatecas)

In Uruguay is ook een plaats met de naam Progreso:
 Progreso (Uruguay)

In Uruguay is ook voetbalclub met de naam Progreso:
 CA Progreso

In Panama:
 Progreso, een deelgemeente (corregimiento) van Barú

Overige zaken:
 Progreso (tijdschrift)